Улу́-Теля́к — топонимы в Иглинском районе Башкортостана.
 Улу-Теляк (село)
 Улу-Теляк (станция)
 Улу-Теляк (река)